Dywizje piechoty noszące numer 111:
 111 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 111 Dywizja Strzelecka (ZSRR)